Марк Аллегре (, 23 декабря 1900, Базель, Швейцария — 3 ноября 1973, Париж, Франция) — французский кинорежиссёр.

Биография 
Родился в семье протестантского священника-миссионера Эли Аллегре (1865—1940), наставника и учителя известного французского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Андре Жида. Жид был частым гостем в семье Аллегре и вступил в гомосексуальную связь с Марком, когда последнему было 15 лет. После этого Андре поддерживал близкие отношения с Марком на протяжении ряда лет и весьма болезненно реагировал на сближение Марка с режиссёром Жаном Кокто. Близкие отношения Андре Жида с Марком Аллегре закончились после их совместной поездки по Африке в 1926, когда Аллегре обнаружил, что женщины привлекают его больше. Тем не менее они оставались добрыми друзьями до самой смерти Жида в 1951 году.

Аллегре окончил Школу политических наук в Париже, получив диплом по юриспруденции, но по специальности работать не стал. Во время поездки в Африку с Андре Жидом в 1926 Марк вёл киносъёмку их путешествия, этой ленте он дал название «Вояж в Конго» (Voyage au Congo) — короткометражный документальный фильм (1927); в том же году под тем же названием вышел дневник Андре Жида, который он вел в африканской поездке. После этого Марк Аллегре полностью посвятил себя кинематографии. Несколько лет работал ассистентом у Робера Флорея и Огюста Женина. Недолгое время проработав ассистентом, Аллегре начал снимать игровое кино. Следом за ним в кинематограф пришёл и его младший брат Ив Аллегре, тоже ставший известным режиссёром.

В первые годы звукового кино (начало 1930-х) Марк ставил преимущественно фильмы по пьесам, пользовавшимися успехом на сценах парижских театров: «Мадмуазель Нитуш» (1931), «Фани» (1932).
В 1934 поставил фильм «Озеро дам» (и завёл роман с исполнительницей главной роли Симоной Симон), в 1936 — «На взгляд Запада». В сотрудничестве со сценаристами А. Жансоном и А. Кайатом, композитором Ж. Ориком, оператором К. Матра Аллегре поставил фильмы «Буря» (1937), «Грибуй» (1937).

Вторая мировая война прервала работу Аллегре над фильмом «Корсар». Во время оккупации Франции Аллегре снял несколько комедий, в том числе «Фелиси Нантёй» (1943) и «Малышки с набережной цветов» (1944), где дебютировал Жерар Филипп. После войны снял фильм «Петрюс», где снова сошлись Симона Симон и Фернандель, а затем снял 3 фильма в Великобритании.

В отличие от брата Ива Аллегре, который снимал остросоциальные ленты, а также экранизировал известных писателей, таких как А.Камю или Э.Золя, Марк Аллегре был специалистом в «лёгких» жанрах. Свои лучшие фильмы режиссёр снял в 1930-е годы, в послевоенный же период в его карьере заметных успехов не было. Мелодрамы, комедии, водевили Марка пользовались большим успехом в прокате, в них снимались практически все «звёзды» французского кино 1930—1960-х годов. Фернандель начинал карьеру в первых лентах Аллегре («Самая лучшая хозяйка», «Белое и чёрное»), в «Зузу» появился молодой Жан Габен. В дальнейшем Аллегре работал с Арлетти («Приключение в Париже»), с Даниэль Делорм («Малышки с набережной цветов»), с Анни Жирардо («Любовь — игра») и с Катрин Денёв («Софи» в альманахе «Парижанки»).

Вернувшись во Францию из Великобритании, Аллегре снял в 1952 году документальный фильм «С Андре Жидом», в 1953 — «Жюльетта», где было задействовано целое созвездие известных актёров — Жан Маре, Жанна Моро, Дани Робен. В 1955 поставил в Англии фильм «Любовник леди Чаттерлей». Это была первая экранизация скандального романа Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Главную роль в фильме сыграла Даниель Дарьё. В Европе в преддверии сексуальной революции эта картина вызвала ожидаемый интерес, но её появление в пуританской Америке вызвало небывалый скандал и судебный процесс.

В 1960-е Марк снял несколько документальных фильмов, а затем — свой последний художественный фильм «Бал графа д’Оржель», который был показан в 1970 году на открытии Каннского фестиваля.

Умер в Париже в 1973, похоронен на кладбище Гонар в Версале.

«Открыватель талантов» 
Марк Аллегре славился умением обнаруживать таланты. Найдя талантливого актёра, он делал из него «звезду». К числу таких «звёзд» принадлежат Симона Симон, Мишель Морган, Жан-Пьер Омон, Даниэль Делорм, Жерар Филип, Жанна Моро и Брижит Бардо.

Личная жизнь 
В 1938 году Марк Аллегре женился на актрисе Надин Фогель (развод).

Фильмография

Режиссёр 

 1970 — Бал графа д’Оржель / Le bal du comte d’Orgel
 1966 — Lumiere
 1963 — Гнусные обычаи / L’abominable homme des douanes
 1962 — Парижанки / Les parisiennes
 1961 — Демоны ночи / Les demons de minuit
 1959 — Бандиты / Les affreux
 1958 — Странное воскресенье / Un drole de dimanche
 1958 — Будь красивой и молчи / Sois belle et tais-toi
 1957 — Любовь — игра / L’amour est en jeu
 1956 — Обрывая лепестки ромашки / En effeuillant la marguerite
 1955 — Любовник леди Чаттерлей / L’amant de lady Chatterley
 1955 — Будущие звёзды / Futures vedettes
 1954 — L’eterna femmina
 1954 — Влюбленный Парис / L’amante di Paride
 1953 — Жюльетта / Julietta
 1952 — Девушка и привидение / La demoiselle et son revenant
 1952 — С Андре Жидом / Avec Andre Gide
 1951 — Шантаж / Blackmailed
 1950 — Мария Шапделен / Maria Chapdelaine
 1948 — Бланш Фьюри / Blanche Fury
 1946 — Петрюс / Petrus
 1945 — Фелиси Нантёй / Felicie Nanteuil
 1944 — Люнегард / Lunegarde
 1944 — Малышки с набережной цветов / Les petites du quai aux fleurs
 1943 — Les deux timides … в титрах не указан
 1942 — Прекрасное приключение / La belle aventure
 1942 — Арлезианка / L’arlesienne
 1941 — Парад семи ночей / Parade en 7 nuits
 1939 — Корсар / Le corsaire
 1938 — Вход для артистов / Entree des artistes
 1938 — Буря / Orage
 1937 — Andere Welt
 1937 — Дама Малаки / La dame de Malacca
 1937 — Простофиля / Gribouille
 1936 — Капризные любовники / Les amants terribles
 1936 — Приключение в Париже / Aventure a Paris
 1936 — Глазами Запада / Sous les yeux d’occident
 1935 — Прекрасные денечки / Les beaux jours
 1934 — Зузу / Zouzou
 1934 — Без семьи / Sans famille
 1934 — Гостиница свободного обмена / L’hotel du libre echange
 1934 — Озеро дам / Lac aux dames
 1932 — Фанни / Fanny
 1932 — Маленькая шоколадница / La petite chocolatiere
 1931 — Я должен что-то вам сказать / J’ai quelque chose a vous dire (короткометражный)
 1931 — Ночная атака / Attaque nocturne (короткометражный)
 1931 — Мамзель Нитуш / Mam’zelle Nitouche
 1931 — Белое и чёрное / Le blanc et le noir
 1930 — Самая лучшая хозяйка / La meilleure bobonne (короткометражный)
 1930 — Les amours de minuit

Сценарист 

 1970 — Бал графа д’Оржель / Le bal du comte d’Orgel
 1966 — Lumiere
 1962 — Парижанки / Les parisiennes
 1959 — Бандиты / Les affreux (в титрах не указан)
 1958 — Будь красивой и молчи / Sois belle et tais-toi
 1956 — Обрывая лепестки ромашки / En effeuillant la marguerite
 1955 — Любовник леди Чаттерлей / L’amant de lady Chatterley
 1955 — Будущие звёзды / Futures vedettes
 1954 — Влюбленный Парис / L’amante di Paride
 1952 — С Андре Жидом / Avec Andre Gide
 1950 — Мария Шапделен / Maria Chapdelaine
 1946 — Петрюс / Petrus
 1941 — Парад семи ночей / Parade en 7 nuits
 1939 — Корсар / Le corsaire … адаптация
 1934 — Гостиница свободного обмена / L’hotel du libre echange
 1934 — Озеро дам / Lac aux dames
 1932 — Маленькая шоколадница / La petite chocolatiere
 1931 — L’amour a l’americaine
 1931 — Мамзель Нитуш / Mam’zelle Nitouche (адаптация).

Художник 
 1931 Белое и чёрное / Le blanc et le noir
 1930 L’amour chante (постановщик)

Примечания

Литература 
 
 
 

Выпускники Института политических исследований
Похороненные на кладбище Гонар